Příjmení Spišák nosí více osobností:

 Emil Spišák (* 1956) – slovenský divadelní režisér a ředitel, bývalý politik
 Karol Spišák (1941–2007) – slovenský herec a režisér, děd Samuela Spišáka
 Pavel Spišák (1938–2012) – slovenský fotbalový brankář, rozhodčí a funkcionář
 Samuel Spišák (* 1992) – slovenský herec, vnuk Karola Spišáka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení